Obrana može biti primjerice:
vojna obrana 
pravna obrana
obrana u športu
samoobrana